Рорайма може да се отнася за:
 Рорайма, планина във Венецуела, Бразилия и Гвиана
 Рорайма, връх в едноименната планина (2772 m)
 Рорайма, село в Бразилия
 Рорайма, щат в Бразилия